Marco quilométrico — sinal usado para marcar as distâncias nas estradas
 Marco de fronteira — objeto para sinalizar uma linha de fronteira
 Marco (anime) — um desenho animado de 1976
 Marco (medida) — antiga unidade de medida de massa
 Vértice geodésico — ou marco geodésico, objeto usado em posicionamento topográfico
 Caixa de correio — ou marco de correio, objecto usado para depositar objectos postais

Localidades 
 Marco (Ceará) — município brasileiro do estado do Ceará
 Marco (Belém) — bairro do município brasileiro de Belém
 Marco de Canaveses — concelho de Portugal
 Corvo (Açores) — cujo nome antigo era Ilha do Marco
 Marco (El Marco) — povoação raiana entre o Alentejo e a Estremadura espanhola
 Marco Island — cidade na Flórida
 Marco (distrito) — no Peru
 Marco (Marco de Canaveses) — freguesia portuguesa do concelho de Marco de Canaveses

Moedas 
 Marco (moeda) — extinta
 Marco alemão — extinta
 Marco finlandês — extinta

Pessoas  
 Marco (filho de Basilisco) — filho do general e usurpador bizantino Basilisco e sua esposa Zenonis
 Marco (usurpador) — usurpador romano

Desambiguações de topônimos